Gordoncillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gordoncillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Gordoncillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar